Arion – grecki starożytny poeta
 Arion – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford (USA)
 Arion (ang. Arion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud (USA)
 Arion – chór z Bydgoszczy
 Arion – chór z Poznania
 Arion – nagroda przyznawana przez ZASP
 Arion Férussac, 1819 – ślinik, rodzaj ślimaków z rodziny ślinikowatych (Arionidae)
 Arion – planeta pozasłoneczna krążąca wokół gwiazdy Musica
 Arion – część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme